Die Rhipidistia sind traditionell ein Taxon der Sarcopterygii (ihre Schwestergruppe sind die Actinistia, die „Stachelflosser“ unter den Sarcopterygii). Erik Jarvik definierte sie als Porolepi- + Osteolepiformes; heute erwähnt man die Rhizodontida als zugehörig, aber den genannten zwei Ordnungen nicht klar zuschlagbar.

Merkmale 
Rhipidistia besagt: mit fächerförmiger Rückenflosse – ein uncharakteristisches Merkmal. Dagegen sind die (hohlen) Strahlen der vorderen Rückenflosse der Actinistia stachelartig verstärkt.

Hans-Peter Schultze (in Westheide und Rieger 2009) kennzeichnet die Rhipidistia mit den Merkmalen:
 Vomer mit Fangzähnen.
 Plicidentin (das Dentin der Zähne ist innen in charakteristischer Weise gefältelt).
 Von den Schädelknochen gibt es je zwei Tectalia vorne auf der Schnauze (zwischen Praefrontale und Praemaxillare), im Unterkiefer ein Postspleniale (und insgesamt vier Infradentalia: Spleniale, Postspleniale, Angulare und Surangulare) und drei Coronoide. Choanen kommen definitorisch nicht bei allen Rhipidistia vor.

Systematik 

Bei streng kladistischem Denken gehören die Elpistostegalia (Panderichthyidae) und ihre Schwestergruppe, die Landwirbeltiere (Tetrapoda) zu den Rhipidistia. Soweit fischartig lebten sie vom Devon bis ins Perm, die Lungenfische (Dipnoi) (Abkömmlinge der Porolepiformes) aber ebenfalls bis heute.

Das folgende Diagramm zeigt die möglichen Verwandtschaftsverhältnisse:

Literatur 
 Wilfried Westheide, Reinhard Rieger: Spezielle Zoologie. Wirbel- oder Schädeltiere. Spektrum Akademischer Verlag, 2. Auflage 2009 S. 319, ISBN 978-3-827-42039-8.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Palæos.com: Rhipidistia

Sarcopterygii
Fleischflosser